Les termes « loi Duflot » peuvent évoquer :
 la loi du  « relative à la mobilisation du foncier public en faveur du logement et au renforcement des obligations de production de logement social » (loi Duflot I) ;
 la loi du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (loi Duflot II, dite aussi loi ALUR).